

Geografia
 Korte – denominazione slovena di Corte d'Isola, insediamento nella municipalità di Isola nella regione statistica del Litorale-Carso

Persone
 Hans Korte – attore e doppiatore tedesco
 Hans Korte – militare tedesco
 Giovanni Korte – calciatore olandese